Hermann Gröhler (1862-1958), philologue allemand, spécialiste de l'onomastique ;
 Klaus-Dieter Gröhler (1966-), homme politique allemand.